Last har flere betydninger:

Last (moral) – en dårlig vane, lyststyret handlingsmønster 
Last (transport) – et produkt som transporteres

Se også:
 Transport –
 Vane (egenskab) –